Ко́стриков, Кóстрикова: русская фамилия.

Известные носители 
 Костриков, Сергей Миронович (Киров; 1886—1934) — русский революционер, советский государственный и политический деятель.

 Кострикова, Евгения Сергеевна (1921—1975) — советский офицер, участница Великой Отечественной войны, гвардии капитан.